Intermedia puede referirse a:

 Intermedia concepto en arte 
 Segunda División de Paraguay clasificación de fútbol
 La Intermedia, municipio argentino